Steltzer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Steltzer (Generalmajor) (1843–1934), preußischer Generalmajor
 Gustav Steltzer (1823–1893), deutscher  Richter und Politiker
 Hans-Georg Steltzer (1913–1987), deutscher Botschafter
 Theodor Steltzer (1885–1967), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Stelzer